La playa La Rábita está situada en el núcleo urbano de La Rábita, ubicado en el municipio español de Albuñol,  en la provincia de Granada, comunidad autónoma de Andalucía.

Referencias 
 Ministerio de Medio Ambiente-playas de Albuñol

Playas de la provincia de Granada
Albuñol